Mount Baker kan syfta på:

Antarktis 

 Mount Baker, Antarktis,

Kanada 

 Mount Baker, Kanada, berg i Alberta och British Columbia,

Uganda 

 Mount Baker, Uganda, berg, Västra regionen, Kasese District,

USA 

 Mount Baker, Washington,  vulkan,